Kent é o disco de estréia do grupo sueco Kent lançado em 1995.

Faixas 
 "Blåjeans" (2:57)
 "Som vatten" (2:53)
 "Ingenting någonsin" (3:57)
 "När det blåser på månen" (4:19)
 "Jag vill inte vara rädd" (3:30)
 "Vad två öron klarar" (3:42)
 "Den osynlige mannen" (2:41)
 "Pojken med hålet i handen" (2:08)
 "Ingen kommer att tro dig" (3:31)
 "Stenbrott" (4:18)
 "Frank" (4:48)

Singles 
 "När Det Blåser På Månen" (1995-fev-06)
 "Som Vatten" (1995-mar-27)
 "Frank" (1995-mai-29)
 "Jag Vill Inte Vara Rädd" (1995-set-18)

Kent
Kent